Música:
 Universal (àlbum), onzè disc del grup anglès de pop electrònic Orchestral Manoeuvres in the Dark
 Universal Records, discogràfica estatunidenca
 Universal Music Group, grup financer i de segells discogràfics
 Dret:
 Declaració Universal dels Drets Humans, document proclamat per l'Assemblea General de l'ONU què subratlla els drets humans bàsics que s'apliquen, sense excepció, a tots els éssers humans
 Declaració Universal dels Drets Lingüístics, aprovada a Barcelona durant la Conferència Mundial de Drets Lingüístics, celebrada el 1996 per iniciativa del Comitè de Traduccions i Drets Lingüístics del PEN Club Internacional i el CIEMEN
 Principi universal, principi que regeix l'extraterritorialitat del dret penal espanyol
 Sufragi universal, supòsit que consisteix a dotar del dret a vot tota la població adulta d'un estat, independentment de la seva ètnia, sexe, creences o classe social
 Ciència:
 Àlgebra universal, branca de la matemàtica que estudia de manera abstracta les idees comunes a totes les estructures algebraiques per si mateixes
 Llei de la gravitació universal, postulat de Newton que indica la força d'atracció entre dos cossos és proporcional al producte de les masses i inversament proporcional al quadrat de la distància que separa els dos cossos
 Tecnologia:
 Universal Business Language, llibreria gratuïta de documents de negoci electrònics estàndards en format XML com per exemple comandes i factures
 Universal Mobile Telecommunications System, sistema de comunicacions mòbils de tercera generació de la Unió Internacional de
 Universal Disk Format, sistema de fitxers amb estandard ISO 9660 propietat que utilitza les gravadores de CD/DVD com un dispositiu d'emmagatzematge lògic
 Accés multimèdia universal
 Binari universal, fitxer exectuable que funciona nativament tant a ordinadors PowerPC com en els Macintosh x86 basats en Intel
 Bus en sèrie universal, estàndard industrial que defineix el cablejat, els connectors i el protocol de comunicacions emprat en un bus de dades per a connectar, comunicar i alimentar perifèrics des dels ordinadors
 Miscel·lània:
 Universal (Indiana), localitat de l'estat d'Indiana, als Estats Units
 Universal Studios, companyia dedicada a la producció i la distribució de pel·lícules de cinema, controlada per General Electric
 Casa Universal de Justícia, institució suprema de govern de la Fe bahà'í
 Congrés Universal d'Esperanto
 Diluvi universal
 Disseny universal
 Enciclopedia Libre Universal en Español
 Exposició universal
 El Noticiero Universal
 Fòrum Universal de les Cultures
 Història universal, conjunt de fets i processos que s'han desenvolupat entorn a l'ésser humà, des de l'aparició dels primers homínids fins avui dia
 Llengua universal
 Problema dels universals
 Temps universal coordinat, zona horària de referència respecte de la qual es calculen totes les hores corresponents a les altres zones horàries del món